Канье́те ():

Испания 
 Каньете — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Каньете-ла-Реаль — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Каньете-де-лас-Торрес — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия.

Чили 
 Каньете — город в Чили

Перу 
 Каньете — одна из 9 провинций перуанского региона Лима
 Сан-Висенте-де-Каньете — город в Перу, столица района Каньете провинции Каньете департамента Лима.

Персоналии 
 Каньете, Адольфино (род. 1957) — парагвайский футболист
 Каньете, Мануэль (1822—1891) — испанский писатель
 Каньете, Марсело (род. 1990) — аргентинский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Ариас Каньете, Мигель (род. 1950) — испанский политик, член Народной партии

См. также 
 Каньете-де-лас-Торрес
 Каньете-ла-Реаль